Lipmann est un patronyme porté par : 

 Eric Lipmann, écrivain, producteur et réalisateur spécialisé dans la musique
 Fritz Albert Lipmann, biochimiste
 Yom Tov Lipmann Heller, rabbin et talmudiste bohémien du  
 la famille Lipmann, créateurs de l'entreprise Lip 
 Yom Tov Lipmann Tzuntz, savant et chercheur juif allemand du XIXe siècle

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand
Patronyme juif